Радован Вучковић је био југословенски глумац.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1950
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|3
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|4
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1953. || Сињи галеб || Томица
|-
| 1955. || Милиони на отоку || Душко / Жабац
|-
| 1955. || Огледало (кратки филм)|| /
|-
| 1957. || Туђа земља || /
|}

Спољашње везе 
 

Југословенски глумци